Plüddemann ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Plüddemann (1809–1868), deutscher Historienmaler und Illustrator, Onkel von Martin Plüddemann
 Martin Plüddemann (1854–1897), deutscher Balladen- und Liederkomponist sowie Musikpädagoge, Neffe von Hermann Plüddemann
 Max Plüddemann (1846–1910), deutscher Konteradmiral
 Richard Plüddemann (1846–1910), deutscher Architekt und Baubeamter